Huanal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Huanal, Huitiupán, 
 Huanal, Tila, 

Robotskapade Mexikoförgreningar